Barbados steht für

 die Insel und den Staat Barbados
 Barbados (Band), eine Musikgruppe aus Schweden
 die Kurzbezeichnung der Schafrasse Barbados Blackbelly
 Barbados Motor Company, ehemaliger Automobilhersteller aus Barbados

Siehe auch

 Barbados-Ralle, eine ausgestorbene Vogelart
 Barbados-Waschbär, eine endemische Unterart des Waschbären, vermutlich ausgestorben